А́йронтон () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — деревня в Висконсине.
 Айронтон — город в Миннесоте.
  — город в Миссури.
  — поселение в Мичигане.
  — город в Огайо.

См. также 
 Айрон
 
 Айрон-Сити